Барилко — украинская фамилия. Известные носители:

 Барилко, Билл (1927—1951) — канадский хоккеист украинского происхождения, защитник.
 Барилко, Владимир Владимирович (род. 1994) — украинский футболист, нападающий.
 Барилко, Сергей Владимирович (род. 1987)  — украинский футболист, полузащитник.